Кононыхин — фамилия; имеет женскую форму Кононыхина.
 Кононыхин, Пётр Никонорович (1912—1960) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кононыхин, Сергей Николаевич (род. 1940) — известный советский спортивный комментатор (фигурное катание), телевизионный журналист.

См. также 
 Конаныхин